Bokondji Imama, född 3 augusti 1996, är en kanadensisk professionell ishockeyforward som är kontrakterad till Arizona Coyotes i National Hockey League (NHL) och spelar för Tucson Roadrunners i American Hockey League (AHL).

Han har tidigare spelat för Ontario Reign i AHL; Manchester Monarchs i ECHL samt Drakkar de Baie-Comeau och Saint John Sea Dogs i Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ).

Imama draftades av Tampa Bay Lightning i sjätte rundan i 2015 års draft som 180:e spelare totalt.

Statistik

Referenser

Externa länkar
Bokondji Imama NHL Statistics – Hockey-Reference.com
Bokondji Imama hockey statistics and profile at hockeydb.com

Män
Födda 1996
Levande personer
Idrottare från Montréal
Kanadensiska ishockeyspelare
Kanadensiska idrottare under 2000-talet
Spelare i Rousseau Royal de Laval-Montréal
Spelare i Drakkar de Baie-Comeau
Spelare i Saint John Sea Dogs
Spelare valda i NHL Entry Draft 2015
Spelare valda av Tampa Bay Lightning i NHL Entry Draft
Spelare i Ontario Reign (2015–)
Spelare i Manchester Monarchs (2015–2019)
Spelare i Tucson Roadrunners
Spelare i Arizona Coyotes